Gli elfi sono creature della mitologia norrena che si trovano nella maggior parte dei mondi immaginari delle opere ad ambientazione fantasy.

Nella letteratura
 Elfi – creature immaginarie delle opere di J. R. R. Tolkien, detti anche Quendi o Eldar (vedi anche Suddivisione degli Elfi)
 Elfi – creature immaginarie del ciclo di Shannara di Terry Brooks
 Elfi – creature immaginarie della serie di Discworld di Terry Pratchett
 Elfi – creature immaginarie del ciclo di Dragonlance
 Elfi – creature immaginarie del Ciclo dell'Eredità di Christopher Paolini
 Elfi domestici – creature immaginarie della serie di Harry Potter
 Elfi della Luce e gli Elfi della Notte – creature immaginarie della saga La guerra degli elfi di Herbie Brennan
Elfi Oscuri – tipologia di elfi generalmente improntata alla malvagità e con la propensione alla ricerca del potere e agli atti moralmente deplorevoli

Nei fumetti
 Elfi – creature immaginarie del fumetto Elfquest: vedi Wolfriders
 Elfi – fumetto francese che vede come protagonisti i popoli elfici che vivono nelle terre d'Arran

Nei giochi

Giochi da tavolo
 Elfi – creature immaginarie di Dungeons & Dragons
 Elfi – creature immaginarie dell'universo di Warhammer: Alti Elfi, Elfi Oscuri, Elfi silvani e Maghi Elfici

Videogiochi
 alti elfi, elfi della notte e elfi del sangue – creature immaginarie della serie Warcraft
 Elfi – creature immaginarie della serie The Elder Scrolls
 Elfi – creature immaginarie della serie Kohan
 Elfi – creature immaginarie della serie Final Fantasy
 Elfi Silvani, Elfi Oscuri e Elfi del Ghiaccio – creature immaginarie di Sacred: La leggenda dell'arma sacra e Sacred 2: Fallen Angel

Pagine correlate 
Alti elfi
Elfi silvani